13.ª Avenida puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 13.ª Avenida (Managua).— Una calle de Managua.
 13.ª Avenida (Manhattan).— Una calle de Nueva York.
 13.ª Avenida (línea Culver).— Una estación de autobús de Nueva York.